Instantiatie (filosofie) - concreet maken van een filosofisch idee
 Existentiële instantiatie - deel van de predicatenlogica
 Universele instantiatie - deel van de predicatenlogica